Крупино — название населённых пунктов на территории России:
 Крупино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Крупино — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Крупино — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Крупино — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Крупино — деревня в Мари-Турекском районе Республики Марий Эл.